Teiste bezeichnet
 die Gryllteiste als Vogelart

den Familiennamen von 
 Hans Teiste (* vor 1440; † 1505 oder 1506), römisch-katholischer Bischof